Bartender – barista

Musica 
 Bartender – singolo dei Dave Matthews Band del 2001
 Bartender – singolo di T-Pain del 2007
 Bartender – singolo dei Lady Antebellum del 2014
 Bartender  – singolo di James Blunt del 2017

Altro 
 Bartender – manga e anime